Stenglein ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Stenglein (1869–1935), deutscher Verwaltungsbeamter
 Andreas Stenglein (* 1929), deutscher Kommunal- und Landespolitiker (SPD)
 Heinrich Stenglein (1928–1991), deutscher Politiker (SPD)
 Ludwig Stenglein (1869–1936), deutscher Jurist
 Melchior von Stenglein (1790–1857), Regierungspräsident von Oberfranken
 Melchior Stenglein (1825–1903), deutscher Jurist und Abgeordneter
 Melchior Ignaz Stenglein (1745–1827), deutscher Theologe, Geistlicher und Hochschullehrer
 Michael Stenglein (1810–1879), deutscher katholischer Geistlicher, Bibliothekar und Kirchenhistoriker

Siehe auch:
 Stenglin
 Stengelin